Ontsluiting kan betekenen:
 ontsluiting (bevalling), fase tijdens een bevalling waarin de baarmoedermond opengaat, tevens aanduiding voor de grootte van die opening
 ontsluiting (eiwit), een biologisch proces
 ontsluiting (geologie), een geologisch begrip
 ontsluiting (idee), het krijgen van een ingeving
 ontsluiting (informatiewetenschap), het toegankelijk maken van informatie
 ontsluiting (planologie), de toegankelijkheid van een gebied of stuk grond en het bevorderen hiervan door bouwkundige en infrastructurele ingrepen en juridische regelingen
 ontsluiting (scheikunde), een monster geschikt maken voor analyse
 ontsluiting (computerspelterm), het vrijspelen van extra inhoud